Feuerhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Feuerhahn (1873–1941), deutscher Bildhauer
 Ronald Feuerhahn (* 1953), deutscher Fußballspieler